

Patronyme 

 Antoine Laguerre, réalisateur français ;
 Didier Laguerre (né en 1966), homme politique français ;
 Edmond Laguerre (1834-1886), mathématicien français ;
 Georges Laguerre (1856-1912), avocat et homme politique français ;
 Louis Laguerre (1663-1721), peintre français ;
 Maxime Laguerre (1863-1923), député français de 1914 à 1918 ;
 Matthieu Laguerre (1999-), joueur français de rugby à XIII ;
 Michel Laguerre-Basse (1948-1992), joueur français de rugby à XV ;
 Odette Laguerre (1860-1956), militante française pour le droit de vote des femmes;
 Tailaire Laguerre (2002-), humoriste canadien.

Voir aussi 
 Michel de la Guerre (1605-1679), compositeur et organiste français.
 Méthode de Laguerre
 Polynôme de Laguerre
 Théorème de Laguerre

Patronyme français